Shire Hall – edificio storico di Monmouth, in Galles
 Shire Hall – museo e sede di un ente benefico di Nottingham, in Inghilterra